La Mort du loup est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde, écrite et dessinée par Jean-François Charles et publiée aux éditions Glénat. C'est le dernier album du premier cycle des Pionniers du Nouveau Monde.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 
En cet été de l'année 1759 le général James Wolfe fait le siège de Québec défendu par le lieutenant général de Montcalm. Les personnages des Pionniers du Nouveau Monde vivent cette guerre dans la ville assiégée.

Benjamin, recherché pour le meurtre de Bérangère de la Salle, est réfugié chez un ami mais il ne se résout pas à rester inactif et veut confondre l'anglaise Mary qui complote pour aider les Anglais à prendre Québec.

Louise accepte de quitter la ville avec ses amis mais veut d'abord sauver la vie de Neil le soldat anglais blessé qu'ils ont pris en charge dans l'album précédent. Protéger un anglais dans la ville assiégée n'est pas une mince affaire.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1990
Série Glénat